Kahlfeldt ist der Name von

 Paul Kahlfeldt (* 1956), Professor für Grundlagen und Theorie der Baukonstruktion an der Technischen Universität Dortmund
 Petra Kahlfeldt (* 1960), Architektin und Professorin an der Universität Hamburg, Senatsbaudirektorin in Berlin